Twee heiligen staan bekend als Quirinus van Rome. Beiden zijn ook aan een tweede plaats verbonden:
 Quirinus van Neuss
 Quirinus van Tegernsee